Kyoshi Mike Clarke (Dublin, 14 de maio de 1955) é um carateca e autor, que representa o estilo Goju-ryu.

Mike Clarke começou a treinar caratê em janeiro de 1974 e fundou o Shinseidokan Dojo em 1991.

Considerado um dos mais influentes escritores dos nossos dias no campo das artes marciais. Autor de três livros e centenas de artigos e entrevistas publicados nas mais prestigiadas revistas da especialidade de todo o mundo.

Presentemente graduado 7º dan em Goju Ryu de Okinawa pela Jundonkan.

Algum do seu trabalho foi publicado em língua Portuguesa na Webzine Internacional de Karate Tradicional Karate-do.net assim como nas páginas da revista Karate Portugal.

Livros Publicados 
Roaring Silence Isbn: 0-9544466-1-5
Budo Masters: Path's To a Far Mountain Isbn: 1-874250-26-X
Small Steps Forward Isbn: 0-9581850-6-9

Caratecas
Mestres do caratê